Goebbels är ett efternamn i de västra delarna av Tyskland. Det härstammar troligen från det lågtyska ordet gobelet. 

Kända personer med efternamnet:
 Heiner Goebbels (född 1952), tysk kompositör
 Joseph Goebbels (1897–1945), propagandaminister i Nazityskland
 Magda Goebbels (1901–1945), Joseph Goebbels hustru
 Matthias Goebbels (1836–1912), tysk historiemålare och präst
 Robert Goebbels (född 1944), socialist och viceordförande för den europeiska vänstern